Brachychaeteuma är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Karl Wilhelm Verhoeff 1911. Brachychaeteuma ingår i familjen snaggdubbelfotingar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snaggdubbelfotingar
Brachychaeteuma